Tre Brødre eller De Tre Brødre kan blandt andet henvise til:

 Tre Brødre (Riga) – betegnelse for tre bygninger i Letlands hovedstad Riga
 De tre brødre (smykke) – nu forsvundet smykke fra middelalderen